Габдльнур Хабибрахманович Мухамедзянов (1930—2016) — советский учёный, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, судья всесоюзной (1959) и международной (1961) категорий по баскетболу.

Биография 
Родился 26 декабря 1930 года в Казани.

В 1953 году — окончил механический факультет КХТИ имени С. К. Кирова (ныне — КНИТУ), специальность «Машины и аппараты химических заводов».

С 1953 по 1958 годы — заместитель начальника цеха Пермского НПО имени С. M. Кирова; с 1954 года — главный инженер.

С 1955 по 1958 годы — директор машино-тракторных станций Пермской области.

С 1958 по 1962 годы — ассистент кафедры «Теоретические основы теплотехники» (ТОТ) КХТИ.

С 1962 по 1964 годы — учёба в аспирантуре кафедры ТОТ.

В 1964 году — защита диссертации, присуждение учёная степень кандидата технических наук.

В 1964 году — назначен старшим преподавателем кафедры ТОТ.

С 1964 по 1975 годы — доцент кафедры ТОТ.

С 1967 по 1970 годы — заместитель декана механического факультета.

С 1970 по 1995 годы — декан механического факультета.

В 1974 году — защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук.

С 1975 по 1985 годы — профессор кафедры ТОТ.

С 1985 по 2002 годы — профессор, заведующий кафедрой «Вакуумная техника электрофизических установок».

Умер 12 января 2016 года. Похоронен в Казани на Арском кладбище.

Научная и общественная деятельность 
Проводил исследования теплофизических, термодинамических и переносных свойств органических соединений и вакуумных рабочих жидкостей, исследование двухроторных вакуумных насосов.

Автор 180 научных и методических трудов, в том числе 2 монографий.

Под его руководством подготовлено 10 кандидатов наук.

Профессионально занимался баскетбольным судейством: спортивный арбитр международной категории по баскетболу (ФИБА) с 1961 года. На его счету судейство соревнований по баскетболу на трёх олимпиадах: в Мюнхене (1972), в Монреале (1976), в Москве (1980), 3 чемпионата мира, 10 чемпионатов Европы. 20 лет входил в число 10 лучших арбитров СССР.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан (1981)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 медали
 4 Почётные грамоты Республики Татарстан
 почётные грамоты отраслевых министерств

Память 
В 2019 году на механическом факультете КНИТУ открыта мемориальная доска, посвящённая Г. Х. Мухамедзянову.

Литература 
 Габдльнур Хабибрахманович Мухамедзянов. Биография, воспоминания друзей, коллег и учеников /под ред. В. А. Аляева, В. П. Барабанова. — Казань: Бутлеровское наследие, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-9902124-5-9.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Казанского технологического университета
Баскетбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории‎